«Анна Павлова» — фильм режиссёра Эмиля Лотяну о жизни русской балерины Анны Павловой (существует также пятисерийная телеверсия фильма).
В главной роли — актриса Галина Беляева. В 1984 году фильм номинировался на Государственную премию СССР.

Сюжет 

История жизни Анны Павловой — прославленной русской балерины начала XX века. О том, как маленькая девочка мечтает стать балериной и её мечты сбываются. О её самоотверженном служении искусству и личной драме, о её сотрудничестве с реформаторами балета Фокиным и Нижинским, Дягилевым. Анна Павлова умерла в Гааге в возрасте 49 лет. Телеверсия фильма состоит из пяти новелл: «Улица Росси», «Неумирающий лебедь», «Тюльпаны и одиночество», «Сны о России», «Прикосновение к закату». Фильм вначале был выпущен в кинопрокат в двух сериях в 1983 году, в 1986 году вышел пятисерийный телевариант.

В ролях 
 Галина Беляева — Анна Павлова (озвучивание — Елена Проклова)
 Валентина Ганибалова — Анна Павлова в танце
 Лина Булдакова — Анна Павлова в детстве
 Сергей Шакуров — Михаил Фокин
 Всеволод Ларионов — Сергей Дягилев
 Михаил Крапивин — Вацлав Нижинский
 Игорь Скляр — Сергей Лифарь
 Джеймс Фокс — Виктор д’Андре (озвучивание — Сергей Малишевский)
 Светлана Тома — Любовь, мать Анны Павловой
 Наталья Фатеева — [[Кшесинская, Матильда Феликсовна|Матильда Кшесинская]]
 Пётр Гусев — Мариус Петипа (озвучивание — Владимир Кенигсон)
 Анатолий Ромашин — Александр Бенуа
 Светлана Светличная — Маша
 Игорь Дмитриев — Лев Бакст
 Леонид Марков — генерал Безобразов
 Виктор Сергачев — Теляковский, директор Императорских театров
 Валентина Решетникова — Екатерина, педагог-репетитор
 Валерий Бабятинский — Великий Князь
 Всеволод Сафонов — барон Фредерикс
 Николай Крюков — Оскар II, король Швеции
 Григоре Григориу — Михаил Мордкин
 Эмиль Лотяну — режиссёр в кафешантане
 Рой Киннир — лондонский садовник (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Мартин Скорсезе — Гатти-Кассаза (озвучивание — Ролан Быков)

Скорсезе, будучи другом продюсера фильма Майкла Пауэлла, снялся в фильме во время двухнедельного пребывания в Москве.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эмиль Лотяну
 Режиссёр: Эмиль Лотяну
 Оператор: Евгений Гуслинский, Владимир Нахабцев
 Художник: Борис Бланк
 Композитор: Евгений Дога
 Монтажёр: Ирина Колотикова, Елена Галкина
 Костюмы: Ганна Ганевская
 Продюсер: Майкл Пауэлл

Премии 
 Главный приз за лучший совместный фильм и приз за значительный вклад в киноискусство на МКФ в Оксфорде в 1984 году

Примечания

Ссылки 
 «Анна Павлова» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Неудача фильма «Анна Павлова» совпала с семейным крахом и разрушила всю последующую жизнь Эмиля Лотяну.

Фильмы СССР 1983 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинофильмы, имеющие телеверсии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Фильмы Эмиля Лотяну
Фильмы о балете
Фильмы на английском языке
Анна Павлова